Dane: (ang. data, łac. datum) – zbiory liczb i tekstów o różnych formach

W geografii:
 Dane geograficzne
 Dane przestrzenne
 Dane – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Lanišće
 Dane – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Samobor
 Dane – wieś w Słowenii, w gminie Loška dolina
 Dane – wieś w Słowenii, w gminie Ribnica
 Dane – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Dane – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Dane (ang. Dane Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 hrabstwo Dane (ang. Dane County) – w stanie Wisconsin

W lotnictwie:
 Dane lotno-taktyczne

W prawie:
 Dane osobowe
 Dane wrażliwe

W informatyce:
 dane elektroniczne
 wg miejsca w przetwarzaniu danych
 dane wejściowe (ang. input)
 dane wyjściowe (ang. output)
 wg typu:
 Dane binarne
 Abstrakcyjny typ danych

W statystyce:
 dane statystyczne
 Analiza danych
 Eksploracja danych

W wojsku:
 Dane balistyczne
 Dane wejściowe

Osoby:
 Eric Dane
 Dane DeHaan